Заводской — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заводской — посёлок в Шумилинском районе Витебской области.

Казахстан 
 Заводской — посёлок городского типа в Акмолинской области, в подчинении города Степногорск.

Россия 
Алтайский край
Заводской — посёлок в Тюменцевском районе.

Воронежская область
 Заводской — посёлок в Бобровском районе.

Иркутская область
 Заводской — посёлок в Чунском районе.

Карачаево-Черкесия
 Заводской — с 1944 по 1957 г. название села Даусуз в Зеленчукском районе.

Кировская область
 Заводской — посёлок в Шабалинском районе.

Краснодарский край
 Заводской — посёлок в Ейском районе.
 Заводской — посёлок в Кущёвском районе.

Ленинградская область
 Заводской — посёлок во Всеволожском районе.
 Заводской — посёлок в Выборгском районе.

Липецкая область
 Заводской — посёлок в Добровском районе.

Марий Эл
 Заводской — посёлок в Мари-Турекском районе.

Мордовия
 Заводской — до 1955 г. название поселка Комсомольский в Чамзинском районе.

Пензенская область
 Заводской — посёлок в Бессоновском районе.
 Заводской — посёлок в Земетчинском районе.
 Заводской — посёлок в Мокшанском районе.

Приморский край
 Заводской — бывший посёлок городского типа в Артёмовском городском округе, в 2004 году вошёл в состав города Артём.

Ростовская область
 Заводской — бывший посёлок городского типа, в 2004 году вошёл в состав города Каменск-Шахтинский.

Свердловская область
 Заводской — посёлок в Талицком городском округе.

Северная Осетия
 Заводской — посёлок городского типа в составе города Владикавказ.

Тамбовская область
 Заводской — посёлок в Моршанском районе, упразднён в 2003 г.
 Заводской — посёлок в Первомайском районе.

Тверская область
 Заводской — посёлок в Кимрском районе.

Томская область
 Заводской — посёлок в Парабельском районе.

Тульская область
 Заводской — посёлок в Кимовском районе.
 Заводской — хутор в Чернском районе.

Ульяновская область
 Заводской — посёлок в Кузоватовском районе.

Ярославская область
 Заводской — посёлок в Ростовском районе.

См. также 
 Заводской переулок
 Заводской проезд
 Заводской район
 Заводской сельсовет
 Заводской совет
 Заводской тупик